Australia
 Moreton Bay  – baia del Queensland
 Moreton Island  – isola del Queensland
 Regno Unito
 Moreton  – parrocchia civile del Dorset
 Moreton  – parrocchia civile dell'Essex
 Moreton  – cittadina del Merseyside
 Moreton-in-Marsh  – parrocchia civile del Gloucestershire